Василь Васильович () — руські князі великоруських земель:
 Василь Васильович Темний — великий князь московський.
 Василь Васильович — князь кашинський.
 Василь Васильович — князь ярославський.